

Persone
Antonella d'Aquino – nobildonna italiana
Costanzo d'Aquino – vescovo italiano
Emma D'Aquino – giornalista italiana
Filippo d'Aquino – medico, filologo e orientalista francese
Francesco d'Aquino – ambasciatore e politico italiano
Jacopo d'Aquino – poeta italiano
John D'Aquino – attore statunitense
Ladislao d'Aquino – cardinale, vescovo cattolico e letterato italiano
Michele D'Aquino – magistrato e politico italiano
Raffaele D'Aquino – allenatore di calcio e calciatore italiano
Rinaldo d'Aquino – poeta italiano
Saverio D'Aquino – politico e medico italiano
Tommaso d'Aquino – filosofo e teologo italiano
Tommaso I d'Aquino – politico italiano
Tommaso II d'Aquino – politico italiano
Tommaso Niccolò d'Aquino – poeta italiano
Tosca D'Aquino – attrice e conduttrice italiana

Altro
D'Aquino – famiglia nobile italiana
D'Aquino di Taranto – famiglia nobile italiana
D'Aquino di Caramanico – famiglia nobile italiana, originatasi da Francesco d'Aquino (1534-1621)
Palazzo D'Aquino – edificio di Taranto
Palazzo d'Aquino di Caramanico – edificio di Napoli
Palazzo d'Aquino di Caramanico al Chiatamone – edificio di Napoli